Турнир в группе С в рамках 49-го чемпионата мира и одновременно 60-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Венгрии.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1983
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1983

Ссылки 

 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. — М.: Физкультура и спорт, 1990.

2